Het Nederlands landskampioenschap van het seizoen 1935/36 werd beslist via de kampioenscompetitie met Feijenoord als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Be Quick, van de Oostelijke SC Enschede, NAC van Zuid, en Feijenoord en Ajax van respectievelijk West I en West II. In de kampioenscompetitie leed Feijenoord thuis eerst een harde nederlaag van Ajax: 3-6, om vervolgens bij Ajax met 1-4 weer te winnen. Op de laatste speeldag had Feijenoord aan een punt genoeg tegen Be Quick uit Groningen maar het werd zelfs een 3-2 overwinning. Daarmee werd het derde landskampioenschap binnengehaald.

De karakteristieken van de kampioenswedstrijd: 27-06-1936: Feijenoord – Be Quick 1887  3-2 (2-1).
Opstelling Feijenoord: Van Male; Bul, Van der Heide; Wursten, B. Paauwe, Van Heel; Burg, Vrauwdeunt, Barendregt, Kantebeen, Linssen.
Opstelling Be Quick: Wachters; Ten Wolde, Plenter; Hogenbirk, Wachters, Korter; Blijham jr., Hazeweijer, Blijham sr., Wilkens (45e Steen), Jensema.
Scoreverloop: 1-0 Vrauwdeunt (10e), 2-0 Vrauwdeunt (24e), 2-1 Jensema (25e), 2-2 Steen (57e), 3-2 Burg (78e).
Scheidsrechter: Mutters.
Toeschouwers: 15.000.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

Eerste Klasse Zuid

Eerste Klasse West I

2Naar West II

Eerste Klasse West II

1Naar West I

 1935/36
Competitievoetbal 1935/36